Nukunuku steht für:

 Nukunuku (Distrikt), Distrikt in der Division Tongatapu in Tonga
 Nukunuku (Tongatapu), Ort auf der Insel Tongatapu im Distrikt Nukunuku in der Division Tongatapu in Tonga
 Nukunuku (Kadavu), Ort auf der Insel Kadavu in der Provinz Kadavu in der Eastern Division in Fidschi
 Nukunuku (Lau), Ort auf der Insel Lakeba in der Provinz Lau in der Eastern Division in Fidschi